Swansea East, une circonscription électorale britannique située au pays de Galles ;
 Swansea East, une circonscription électorale de l'Assemblée Galloise située au pays de Galles ;